Guggenau ist der Ortsname von

 Guggenau (Kiefersfelden), Ortsteil der Gemeinde Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Guggenau (Nußdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern